Einsteiger steht für:
 einen Neuling
 jemanden, der ein ÖPNV-Fahrzeug betritt, siehe Fahrgastfluss

Die Einsteiger steht für:
 Die Einsteiger, deutsche Filmkomödie aus dem Jahr 1985

Siehe auch: